Zülpicher Straße steht für:

 Zülpicher Straße (Düren)
 Zülpicher Straße (Köln)
 Zülpicher Straße (Nörvenich)